Версеньевская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Чушевицкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Чушевицкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 57,1 км, до центра муниципального образования Чушевиц — 13,3 км. Ближайшие населённые пункты — Якунино, Михалёво, Фоминогорская.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района